Bampton Castle steht für:

 Bampton Castle (Devon), Burghügel in Devon, England
 Bampton Castle (Oxfordshire), Burg in Oxfordshire, England
 RAF Bampton Castle, Funkstation in Oxfordshire, England